Höflach ist der Name folgender Orte:

 Höflach (Gemeinde Fehring), Katastralgemeinde von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Höflach (Gemeinde Feldbach), Ortschaft der Stadtgemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark